est un nom porté par plusieurs souverains européens :

  dit le Jeune (1120–1180), roi des Francs de 1137 à 1180 ;
  dit le Barbu (1368–1447), duc de Bavière-Ingolstadt de 1413 à 1447 ;
  (1658–1678), landgrave de Hesse-Darmstadt en 1678.

Louis 07